A escala americana de bitolas de fios ou, em inglês, American Wire Gauge (AWG) é uma escala americana normatizada para determinar o tamanho bitolas de fios elétricos.

{| border="1" class="wikitable"
!rowspan="3"|Número AWG ou B&S
!colspan="4"|Diâmetro
!colspan="2" rowspan="2"|Seção 
!colspan="3"|Espiras por cm
!colspan="2"|Espiras por cm²
!colspan="2"|Metros por kg
!colspan="2"|Peso por km
!rowspan="2"|Ohms por kg (esmaltado)
!rowspan="2"|Ohms por km
!rowspan="2"|Corrente máxima para linha de transmissão de potência, perda máxima de 2%.
!rowspan="3"|Número SWG (aproximado)
|----
!colspan="2"|fio nu
!colspan="2"|esmaltado
!rowspan="2" halign="center"|esmaltado
!rowspan="2" halign="center"|2x seda ou 1x algodão
!rowspan="2" halign="center"|2x algodão
!rowspan="2" halign="center"|sem isolação entre camadas
!rowspan="2" halign="center"|com isolação entre camadas
!halign="center"|esmaltado
!halign="center"|nu
!halign="center"|esmaltado
!halign="center"|nu
|----
!halign="center"|mm
!halign="center"|mils
!halign="center"|mm
!halign="center"|mils
!halign="center"|mm²
!halign="center"|mils circular
!halign="center"|m/kg
!halign="center" width="120"|m/kg
!halign="center"|kg/km
!halign="center" width="120"|kg/km
!halign="center"|Ω/kg
!halign="center"|Ω/km
!halign="center"|A
|----
|0000
|11,68
|460,0
|
|
|107
|211600
|
|
|
|
|
|
|1,05
|
|953
|
|0,161
|321
|000000
|----
|000
|10,39
|410,0
|
|
|84,6
|167800
|
|
|
|
|
|
|1,32
|
|755
|
|0,203
|254
|
|----
|00
|9,266
|364,8
|
|
|67,5
|133100
|
|
|
|
|
|
|1,67
|
|596
|
|0,256
|202
|
|----
|0
|8,252
|324,9
|
|
|53,4
|105500
|
|
|
|
|
|
|2,11
|
|475
|
|0,323
|160
|
|----
|1
|7,348
|289,3
|
|
|42,3
|83690
|
|
|
|
|
|
|2,66
|
|376
|
|0,406
|127
|1
|----
|2
|6,544
|257,6
|
|
|33,6
|66370
|
|
|
|
|
|
|3,35
|
|299
|
|0,513
|101
|3
|----
|3
|5,827
|229,4
|
|
|26,6
|52640
|
|
|
|
|
|
|4,22
|
|237
|
|0,646
|79,7
|4
|----
|4
|5,189
|204,3
|
|
|21,2
|41740
|
|
|
|
|
|
|5,32
|
|188
|
|0,815
|63,5
|5
|----
|5
|4,621
|181,9
|
|
|16,8
|33100
|
|
|
|
|
|
|6,71
|
|149
|
|1,03
|50,4
|7
|----
|6
|4,115
|162,0
|
|
|13,3
|26250
|
|
|
|
|
|
|8,45
|
|118
|
|1,30
|39,9
|8
|----
|7
|3,665
|144,3
|
|
|10,5
|20820
|
|
|
|
|
|
|10,70
|
|93,7
|
|1,64
|31,5
|9
|----
|8
|3,264
|128,5
|3,32
|130,6
|8,35
|16510
|3,01
|2,88
|2,81
|8,8
|7,1
|13,30
|13,50
|75,5
|74,6
|0,028
|2,07
|25,1
|10
|----
|9
|2,906
|114,4
|2,96
|116,5
|6,65
|13090
|3,38
|3,19
|3,06
|11,1
|8,9
|16,70
|16,90
|59,6
|58,9
|0,043
|2,59
|19,9
|11
|----
|10
|2,588
|101,9
|2,65
|104,0
|5,27
|10380
|3,78
|3,61
|3,51
|13,9
|11,1
|21,10
|21,40
|47,3
|46,7
|0,069
|3,27
|15,8
|12
|----
|11
|2,305
|90,7
|2,36
|92,7
|4,15
|8234
|4,25
|4,00
|3,86
|17,5
|14,0
|26,60
|27,00
|37,5
|37,0
|0,110
|4,15
|12,4
|13
|----
|12
|2,053
|80,8
|2,11
|82,8
|3,30
|6530
|4,75
|4,54
|4,29
|21,8
|17,4
|33,60
|34,10
|29,8
|29,4
|0,175
|5,22
|9,90
|14
|----
|13
|1,828
|72,0
|1,88
|74,0
|2,63
|5178
|5,32
|4,98
|4,74
|27,4
|21,9
|42,20
|42,90
|23,6
|23,3
|0,277
|6,56
|7,88
|15
|----
|14
|1,628
|64,1
|1,68
|66,1
|2,09
|4107
|5,95
|5,51
|5,47
|34,1
|27,2
|53,30
|54,10
|18,7
|18,5
|0,441
|8,26
|6,27
|16
|----
|15
|1,450
|57,1
|1,50
|59,1
|1,65
|3257
|6,67
|6,12
|5,82
|42,8
|34,2
|67,20
|68,20
|14,9
|14,7
|0,648
|10,4
|4,95
|17
|----
|16
|1,291
|50,8
|1,34
|52,8
|1,30
|2583
|7,46
|6,95
|6,46
|53,8
|43,0
|84,80
|86,00
|11,8
|11,6
|1,12
|13,2
|3,90
|18
|----
|17
|1,150
|45,3
|1,20
|47,1
|1,04
|2048
|8,33
|7,70
|7,14
|67,5
|54,0
|106
|108
|9,32
|9,20
|1,78
|16,6
|3,12
|18
|----
|18
|1,024
|40,3
|1,07
|42,1
|0,818
|1624
|9,30
|8,54
|7,82
|84,7
|67,7
|135
|137
|7,41
|7,31
|2,85
|21,1
|2,45
|19
|----
|19
|0,9116
|35,9
|0,96
|37,7
|0,650
|1288
|10,4
|9,46
|8,60
|105
|84,0
|170
|173
|5,87
|5,79
|4,50
|26,5
|1,95
|20
|----
|20
|0,8118
|32,0
|0,86
|33,8
|0,515
|1022
|11,5
|10,5
|9,32
|131
|105
|214
|218
|4,65
|4,59
|7,17
|33,5
|1,54
|21
|----
|21
|0,7230
|28,5
|0,77
|30,2
|0,407
|810,1
|13,0
|11,5
|10,4
|164
|131
|269
|274
|3,70
|3,65
|11,4
|42,3
|1,22
|22
|----
|22
|0,6438
|25,4
|0,69
|27,0
|0,322
|642,4
|14,5
|13,3
|11,8
|207
|165
|341
|346
|2,93
|2,89
|18,3
|53,6
|0,965
|23
|----
|23
|0,5733
|22,6
|0,61
|24,1
|0,255
|509,5
|16,2
|14,4
|12,6
|257
|206
|429
|436
|2,33
|2,29
|29,1
|67,6
|0,765
|24
|----
|24
|0,5106
|20,1
|0,55
|21,5
|0,204
|404,0
|18,3
|16,1
|14,2
|324
|219
|540
|550
|1,85
|1,82
|45,5
|84,4
|0,612
|25
|----
|25
|0,4547
|17,9
|0,48
|19,2
|0,159
|320,4
|20,4
|17,7
|15,3
|407
|271
|679
|694
|1,47
|1,44
|73,0
|108
|0,427
|26
|----
|26
|0,4049
|15,9
|0,44
|17,1
|0,126
|254,1
|22,8
|19,5
|16,5
|513
|314
|859
|874
|1,17
|1,15
|117
|137
|0,378
|27
|----
|27
|0,3606
|14,2
|0,39
|15,3
|0,102
|201,5
|25,7
|21,2
|17,7
|640
|405
|1080
|1100
|0,923
|0,907
|183
|169
|0,306
|29
|----
|28
|0,3211
|12,6
|0,35
|13,6
|0,0805
|159,8
|28,9
|23,5
|19,3
|812
|502
|1370
|1395
|0,731
|0,718
|338
|214
|0,242
|30
|----
|29
|0,2859
|11,3
|0,31
|12,2
|0,0660
|126,7
|32,3
|25,4
|20,3
|1000
|605
|1710
|1750
|0,580
|0,570
|448
|261
|0,196
|31
|----
|30
|0,2546
|10,0
|0,27
|10,8
|0,0491
|100,5
|35,5
|27,7
|21,3
|1260
|738
|2160
|2210
|0,463
|0,454
|757
|351
|0,147
|33
|----
|31
|0,2268
|8,928
|0,25
|9,7
|0,0415
|79,70
|40,5
|30,1
|23,3
|1570
|1040
|2730
|2790
|0,368
|0,360
|1130
|415
|0,124
|34
|----
|32
|0,2019
|7,950
|0,22
|8,7
|0,0314
|63,21
|45,5
|32,4
|24,2
|1960
|1270
|3430
|3510
|0,290
|0,284
|1180
|459
|0,094
|36
|----
|33
|0,1798
|7,080
|0,20
|7,7
|0,0254
|50,13
|50,9
|35,0
|25,8
|2500
|1640
|4330
|4430
|0,230
|0,226
|2960
|679
|0,076
|37
|----
|34
|0,1601
|6,305
|0,18
|6,9
|0,0201
|39,75
|57,2
|37,5
|27,2
|3180
|1910
|5460
|5600
|0,183
|0,179
|4690
|858
|0,060
|38
|----
|35
|0,1426
|5,615
|0,16
|6,2
|0,0154
|31,52
|63,8
|40,4
|28,6
|3860
|2350
|6870
|7050
|0,139
|0,136
|7700
|1120
|0,046
|38-39
|----
|36
|0,1270
|5,000
|0,14
|5,5
|0,0132
|25,00
|71,5
|43,1
|30,2
|4900
|3320
|8670
|8890
|0,110
|0,107
|11200
|1300
|0,039
|39-40
|----
|37
|0,1131
|4,453
|0,12
|4,9
|0,00951
|19,83
|80,0
|45,8
|31,4
|6120
|4060
|10900
|11200
|0,091
|0,089
|19800
|1820
|0,028
|41
|----
|38
|0,1007
|3,965
|0,112
|4,4
|0,00785
|15,72
|89,3
|48,8
|32,8
|7590
|4940
|13780
|14100
|0,072
|0,070
|30400
|2210
|0,023
|42
|----
|39
|0,08969
|3,531
|0,090
|3,9
|0,00636
|12,47
|101
|51,7
|34,2
|9670
|6180
|17300
|17800
|0,056
|0,054
|47700
|2740
|0,019
|43
|----
|40
|0,07987
|3,145
|0,089
|3,5
|0,00502
|9,889
|112
|54,8
|35,4
|12000
|7480
|21900
|22500
|0,045
|0,044
|75300
|3440
|0,015
|44
|----
|41
|0,07112
|2,750
|0,077
|3,05
|0,00385
|7,563
|128
|
|
|
|
|
|29400
|
|
|
|4500
|0,011
|
|----
|42
|0,06332
|2,500
|0,068
|2,64
|0,00317
|6,250
|149
|
|
|
|
|
|35500
|
|
|
|5450
|0,009
|
|----
|43
|0,05638
|2,250
|0,061
|2,37
|0,00257
|5,063
|164
|
|
|
|
|
|43900
|
|
|
|6730
|0,007
|
|----
|44
|0,05020
|2,000
|0,054
|2,12
|0,00203
|4,000
|189
|
|
|
|
|
|55600
|
|
|
|8550
|0,006
|
|----
|45
|0,04470
|1,750
|0,048
|1,91
|0,00156
|3,063
|209
|
|
|
|
|
|72800
|
|
|
|11110
|0,005
|
|----
|46
|0,03980
|1,500
|0,044
|1,72
|0,00114
|2,250
|228
|
|
|
|
|
|98700
|
|
|
|15130
|0,003
|
|----
|}

Notas
 Tabela baseada no artigo de Sérgio Américo Boggio e José Carlos Ferreira para a Revista Antenna Eletrônica, Out 1973, vol. 70 nº4.

Observação:
Esta medida também é utilizada para classificação de calibres de agulhas na área médica-hospitalar. Quanto maior o Gauge menor o calibre da agulha.

Ligações externas
 egeneral.com.br - Tabela AWG
 813am.qsl.br - Tabela AWG

Engenharia elétrica